Als der Krieg zu Ende war ist der Titel von:

 Als der Krieg zu Ende war (Frisch), ein Drama von Max Frisch (1949)
 Als der Krieg zu Ende war (Böll), eine Erzählung von Heinrich Böll (1962)